Mühlberger steht für:
 Verlag Hieronymus Mühlberger, Verlag in Augsburg; existierte von 1870 bis 1992
 Mühlberger Spring, eine Karstquelle in Mühlberg (Drei Gleichen) in Thüringen

Mühlberger ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Mühlberger, Salzburger Landtagsabgeordneter
 Andreas Mühlberger (* 1970), deutscher Psychotherapeut und Professor an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg
 Eugen Mühlberger (1902–1943), deutscher Gewichtheber
 Gregor Mühlberger (* 1994), österreichischer Radrennfahrer
 Josef Mühlberger (1903–1985), deutschböhmischer Schriftsteller
 Karl Mühlberger (1857–1944), österreichischer Komponist und Kapellmeister
 Karl Antal Mühlberger (1869–1943), österreichischer Künstler und Politiker
 Kurt Mühlberger (* 1948), österreichischer Historiker
 Sonja Mühlberger (* 1939), deutsche Emigrantin in China

Siehe auch: Mülberger